A Helvetia (néha Helvecia vagy Helvécia alakban) név lehetséges jelentései:

Földrajz 
Helvetia, a mai Svájc egy részének római eredetű neve, tágabb értelemben Svájc
New Helvetia, Kalifornia
Nueva Helvecia, Uruguay
Helvetia, Oregon, Amerikai Egyesült Államok
Helvetia, Nyugat-Virginia, Amerikai Egyesült Államok
Helvetia, Pukekohe közelében Új-Zélandon
Helvetia, Indonézia
Helvécia, község Magyarországon, Bács-Kiskun megyében

Egyéb 
Helvetia, vasúti járat Hamburg és Zürich között
Helvetia, svájci biztosítótársaság
113390 Helvetia, kisbolygó